Димо Димчев може да се отнася за:

 Димо Димчев (? – 1919), български революционер, войвода на ВМОРО
 Димо Димчев (р.1952), арумънски писател от Република Македония